Анна Гарнова:
 Гарнова, Анна Ивановна — лауреат Государственной премии СССР (1984)
 Гарнова, Анна Олеговна — актриса Театра им. Моссовета